San Juan de Vimeiro es una parroquia de Castro Caldelas, municipio español situado en la alta montaña orensana, en la comunidad autónoma de Galicia.

Descripción
El término parroquial se organiza en torno a cinco viviendas habitadas habitualmente.
Su población es mayoritariamente octogenaria, en 2012, cuenta con 4 mujeres y con 6 varones. Desde 2007, su población se ha visto disminuida en un individuo, pero a finales del año 2010, se incrementa el número de habitantes con dos jóvenes más.

Esta parroquia cuenta con una iglesia del año 1732. No obstante, carece de cuidados, lo que hace que cada vez se vea más deteriorada.

Además, en ella se encuentra uno de los molinos más utilizados en la zona por diferentes generaciones: "O Muíño do Taboada". Que en los últimos tiempos, ha sido restaurado y utilizado por el ilustre escultor "Florencio de Arboiro" .

Parroquias de Castro Caldelas